Condado de Gloucester (Inglaterra)
 Condado de Gloucester (Nova Jérsei)
 Condado de Gloucester (Novo Brunswick)
 Condado de Gloucester (Virgínia)

Desambiguação